Тамалакан () — село в Верхневилюйском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Тамалаканского наслега. Население —  чел. () .

География 
Село расположено на северо-западе региона, в пределах географической зоны таёжных лесов Вилюйского плато Среднесибирского плоскогорья, между озёрами Уолбут 1-й на севере и тремя мелкими озёрами на юге.

Расстояние до улусного центра — села Верхневилюйск — 30 км..
 уличная сеть
развитая, включая три типа адресных географических объектов:
 Переулок: Илин бас пер.
 Территории: тер. Больница, тер. Детсад, тер. Сквер Победы
 Улицы: ул. А.Федорова, ул. Аартык, ул. Красный молот, ул. Кулусуннаах, ул. С.Руфова, ул. Школьная
 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца — января и самого теплого — июля составляет 80-97°С. Суммарная продолжительность периода со снежным покровом 6-7 месяцев в год. Среднегодовая температура составляет 11,1°С.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Тамалаканский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 82 % от общей численности населения в 633 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Дом культуры «Тамалаканское культурно-досуговое учреждение», средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли..

В 2019 устроен летний водопровод

В 2019 году пришел оптоволоконный интернет по проекту «Вилюйский экспресс»

Транспорт 
Автодорога федерального значения «Вилюй».

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Верхневилюйского улуса